A Ilha Misteriosa pode se referir a:

L'île mystérieuse, livro de Júlio Verne
Mysterious Island (1951), com Richard Crane, exibido no Brasil como A Ilha Misteriosa
A Ilha Misteriosa (1961), filme com Michael Craig
Mysterious Island (2005), com Kyle MacLachlan e Patrick Stewart, exibido no Brasil como A Ilha Misteriosa
L'île Mystérieuse (quadrinhos), adaptação belga
Journey 2: The Mysterious Island, filme (2012) com Vanessa Hudgens, traduzido no Brasil como Viagem 2: A Ilha Misteriosa e em Portugal como Viagem ao Centro da Terra 2: A Ilha Misteriosa

Desambiguações de artes